Влади́мир Свири́дов: Свиридов, Владимир Алексеевич (1902—1976) — советский военачальник, генерал-майор инженерно-авиационной службы.
 Свиридов, Владимир Георгиевич (род. 1955) — российский военачальник, генерал-лейтенант авиации.
 Свиридов, Владимир Петрович (1897—1963) — советский военачальник, генерал-лейтенант артиллерии.
 Свиридов, Владимир Сергеевич (род. 1990) — российский легкоатлет.